«Та́нец пья́ного богомо́ла» ( — Пьяный кулак Юга и Севера) — гонконгский фильм с боевыми искусствами режиссёра Юнь Вопхина. Другое название фильма — «Костоломы нападают снова» ().

Сюжет 
Парнишка Фогги (Юнь Сёньи), однажды придя домой, узнает, что у него есть отец, только что вернувшийся из путешествий (Юнь Сиутхинь). Отец его великолепно владеет пьяным кунг-фу, и начинает учить своего новообретенного сына. Однако в то же время в город приходит бродячий мастер боевых искусств (Хван Чжон Ри) со своим учеником (Кори Юнь), путешествующий по свету в поисках других мастеров, которых можно было бы уничтожить. Причем разбираться с ним придется именно Фогги, которого дополнительно ещё учит «болезненному» кунг-фу вечно болеющий и спящий в гробу брат его отца (Ям Сайкунь).

В ролях

Съёмочная группа 
 Кинокомпания: Seasonal Film Corporation
 Продюсер: Ын Сиюнь
 Режиссёр: Юнь Вопхин
 Ассистент режиссёра: Сяо Лун, Норман Ло
 Постановка боёв: Юнь Сёньи, Чинь Ютсан, Бренди Юнь, 
 Художник: Джонатан Тин
 Сценарий: Ын Сиюнь, Сяо Лун
 Композитор: 
 Грим: Коу Сиупхин
 Дизайнер по костюмам: Лоу Сёйлинь, Пау Куоклань
 Оператор: Чён Хой
 Монтаж: Пхунь Хун

Технические данные 
 Язык: кантонский
 Продолжительность: 94 мин
 Изображение: цветной
 Плёнка: 35 мм.
 Формат: 2,35:1.
 Звук: моно

Другие названия 
Данные приведены в соответствии с IMDb.

      Hong Kong (English title)
      USA
      USA (informal literal English title)
     West Germany
     Spain
     Hong Kong (Cantonese title)
     International (literal title) (English title)

См. также 
 Пьяный мастер

Примечания

Ссылки 
  
 «Танец пьяного богомола» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы Юнь Вопхина
Фильмы на кантонском языке
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1979 года
Фильмы о боевых искусствах